Localidades
Jaguari — município  do estado do Rio Grande do Sul.
 Jaguari - antiga denominação do município de Camanducaia, Minas Gerais.
 Jaguari - antiga denominação do município de Jaguariúna, São Paulo.
 Jaguari - bairro de Amparo, São Paulo.

Rios
Rio Jaguari (Rio Grande do Sul) 
Rio Jaguari (São Paulo) 
Rio Jaguari (Vale do Paraíba), estado de São Paulo

Desambiguação